Brännhedtjärnen kan syfta på:
Brännhedtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Brännhedtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn